Laken (textiel), een geweven wollen stof
 Laken (beddengoed), een lap dunne stof die als beddengoed wordt gebruikt
 Laken (België), een vroegere gemeente
 Laken (volk), een volk in de Russische autonome republiek Dagestan